est un genre éteint de sarcoptérygiens ayant vécu durant le Dévonien moyen (Givétien), vers  avant notre ère, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Une seule espèce est connue, , décrite par le paléontologue Brian Swartz en 2012 à partir de fossiles plus ou moins complets découverts dans les années 1970 dans divers endroits des États-Unis, et nommée en l'honneur de Jennifer Alice Clack. Bien qu'il s'agisse d'un animal aquatique, Tinirau est un tétrapodomorphe proche de l'ascendance des vertébrés terrestres du groupe-couronne Tetrapoda. Par rapport à des tétrapodomorphes plus connus, Tinirau est plus étroitement lié aux tétrapodes qu'à Eusthenopteron, mais plus éloigné des tétrapodes que Panderichthys.

Découverte 
Les fossiles de Tinirau sont découverts pour la première fois par le paléontologue  en 1970, qui travaille ensuite pour l'université de Californie à Berkeley. Gregory et son équipe de terrain trouvent ces fossiles près des  dans le comté d'Eureka, au Nevada. Ils proviennent d'un gisement appelé les lits de Red Hill I, qui datent de l'étage supérieur du Givétien du Dévonien moyen. Les lits de Red Hill I comprennent une série de calcaires et de mudstones, probablement déposés dans un plateau continental externe du milieu marin. Six fossiles sont connus, tous préservant les os du crâne et deux d'entre eux conservent des os postcrâniens en articulation. Le spécimen holotype, catalogué UCMP 118605, est un squelette presque complet.

Tinirau clackae est nommé par le paléontologue  en 2012 d'après Tinirau, qui dans la littérature orale polynésienne, est le gardien de la vie océanique, et dont la forme est à moitié humaine et à moitié poisson. La connexion fait allusion aux caractéristiques de Tinirau, qui est une forme transitionnelle entre les poissons, représentant la vie dans l'eau, et les tétrapodes, représentant la vie sur terre. L'épithète spécifique est donnée en l'honneur de Jennifer Alice Clack, une paléontologue anglaise qui a apporté de nombreuses contributions à l'étude des tétrapodomorphes.

Description 
Tinirau est un poisson prédateur assez gros, mesurant environ un mètre de long et avec un corps profond et compact, comme l'indiquent les fossiles. La tête est grande, avec une grande bouche terminale et de nombreuses dents. La queue est hétérocerque, mais les nageoires restantes, à l'exception des nageoires pectorales, sont situées derrière le milieu du corps similaire à celles observées chez les brochets, donnant à l'animal une grande surface de queue adaptée à de grandes accélérations.

Il partage de nombreuses caractéristiques avancées avec les tétrapodomorphes ultérieurs dans les os des membres pelviens et les glènes (orbites de l'épaule). Au moment où Tinirau est apparu, de nombreux tétrapodomorphes ont déjà développé les trois principaux os des membres postérieurs des tétrapodes : le fémur, le tibia et le péroné. Alors que les tétrapodomorphes dérivés comme Panderichthys ont des configurations de membres postérieurs très similaires aux premiers tétrapodes terrestres, certaines formes précoces telles quEusthenopteron possèdent un processus postaxial proéminent du péroné suspendu au-dessus de l'os fibulaire en dessous. Tinirau est le premier tétrapode souche connu à avoir un processus postaxial considérablement réduit et un péroné ressemblant davantage à ceux des tétrapodes ultérieurs.

Tout comme celles des proto-tétrapodes du Dévonien supérieur Panderichthys et Ichthyostega, la glène de Tinirau est allongée le long de l'axe antéropostérieur (avant-arrière) du corps. L'allongement de la glène correspond à un aplatissement de l'extrémité proximale de l'humérus, une caractéristique commune aux membres antérieurs des tétrapodes souches plus avancés. Bien que les os et la ceinture des membres pectoraux ne soient pas assez solides pour supporter le poids de Tinirau hors de l'eau, l'allongement de la glène et d'autres modifications du membre antérieur proximal sont parmi les premières étapes de la transformation de la nageoire pectorale en membre antérieur.

Classification 
En termes phylogénétiques, Tinirau est positionné plus vers le groupe-couronne, ou plus près des tétrapodes, que les autres tétrapodomorphes comme les  et les tristichoptéridés. Dans sa première description, l'analyse phylogénétique de Swartz place Tinirau comme une branche directement connectée à la tige de Tetrapoda. En d'autres termes, c'est un proche parent de la lignée menant aux vertébrés terrestres (un taxon préhistorique peut rarement être identifié comme un ancêtre d'un autre taxon, mais est plutôt considéré comme une branche latérale dans une lignée plus large). Eusthenopteron, traditionnellement considéré comme un ancêtre direct des tétrapodes, ou un proche parent d'un tel ancêtre, est placé au plus profond de la famille des Tristichopteridae, loin de la tige des tétrapodes. Ci-dessous un cladogramme modifié de Swartz (2012), montrant le placement de Tinirau :

En revanche, Parfitt  (2014) considèrent qu'il est plus probable que Tinirau appartienne à la famille des Tristichopteridae.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Eotetrapodiformes
 Eusthenopteron
 Elpistostegalia

Références taxonomiques 

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Ostéichthyen du Dévonien
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 2012